

Anno 
 2030 o 2030 a.C.

Matematica 
 2030

Musica 
 2030 – singolo degli Articolo 31 del 1996 dall'album Così com'è